Acosmetura är ett släkte av insekter. Acosmetura ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vårtbitare
Acosmetura